Athena  o Atena , deessa de la saviesa i de l'artesania en la mitologia grega
 Projecte Athena, projecte per a produir un ambient de computació distribuïda per a l'ús educatiu 
 Athena (pel·lícula), pel·lícula francesa 
 Athena (empresa), empresa japonesa desenvolupadora de videojocs
 Athena (coet), vehicle de llançament orbital
 ATHENA, telescopi espacial de raigs X